Bayanga kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bayanga (subprefektur), Préfecture de la Sangha-Mbaéré,

Filippinerna 

 Bayanga (ort), Muslimska Mindanao, Province of Maguindanao, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar